HEG est un sigle qui peut désigner :
 Haute école de gestion de Genève, une école de niveau universitaire spécialisée dans le domaine commercial ;
 Haute École de gestion du canton de Vaud ou HEG-VD, une école professionnelle vaudoise.

 Hans Christian Heg (1829-1863), un soldat et homme politique norvégio-américain